Weenix är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Jan Baptist Weenix (1621–1660), nederländsk konstnär
 Jan Weenix (1642–1719), nederländsk konstnär 

Nederländska efternamn